«Царь горы» () — американский художественный фильм, семейная драма режиссёра Стивена Содерберга, повествующая о Эроне, подростке живущем во время Великой депрессии. Премьера ленты состоялась на международном Каннском кинофестивале, где она конкурировала за главную награду.

Сюжет 

Детство Эрона пришлось на тридцатые годы двадцатого века, годы Великой американской депрессии. Выпавшие на его долю несчастья не могут сломить характер главного героя, а наоборот, закаляют его.

Благодаря смекалке и находчивости Эрону удается не только преодолеть трудности, но и во многом преуспеть и многое понять в окружающем мире.

В ролях 
 Джесси Брэдфорд — Аарон
 Йерун Краббе — Мистер Курлэндер
 Лиза Айкхорн — Мисси Курлэндер
 Карен Аллен — Мисс Мэти
 Сполдинг Грэй — Мистер Манго
 Элизабет Макговерн — Лидия
 Эдриен Броуди — Лестер
 Джоуи Хилл — Бен
 Джон МакКоннелл — Патрульный Бёрнс
 Эмбер Бенсон — Элла МакШейн
 Кристин Гриифит — Миссис МакШейн
 Крис Семплс — Билли Томпсон
 Пегги Фрэйзен — Миссис Томпсон
 Кэтрин Хайгл — Кристина Себастьян
 Лорин Хилл — Лифтёрша

Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы о Великой депрессии
Фильмы США 1993 года
Фильмы на английском языке
Молодёжные фильмы
Фильмы о детях
Независимые фильмы США